Sergej Trofimov může být:
 Sergej Trofimov (kameraman) (* 1961) – ruský kameraman
 Sergej Trofimov (rychlobruslař) (* 1995) – ruský rychlobruslař
 Sergej Trofimov (zpěvák) (* 1966) – ruský zpěvák a hudebník